Il singolare del Romanian Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Younes El Aynaoui era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

David Ferrer ha battuto in finale 6–3, 6–2  José Acasuso.

Teste di serie

  Andrei Pavel (semifinali)
  Michel Kratochvil (secondo turno)
  Félix Mantilla (secondo turno)
  Fernando Vicente (secondo turno)

 José Acasuso (finale)
 Albert Montañés (primo turno)
 David Sánchez (semifinali)
 Adrian Voinea (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Romanian Open 2002
ATP Tour 2002